Coty – azienda di cosmetici e profumi
 François Coty – imprenditore, profumiere e politico francese
 René Coty – politico francese